Джон Бьюфорд Младший (;  — ) — офицер американской кавалерии во время гражданской войны. Участвовал во многих сражениях войны, но известен в основном тем, что начал битву под Геттисбергом.

Ранние годы 
Бьюфорд родился в округе Вудфорд (штат Кентукки), но с восьми лет жил в Рок-Айленде (штат Иллинойс). Его отец был известным иллинойсским политиком-демократом и политическим оппонентом Авраама Линкольна. Бьюфорды имели английское происхождение и в их семье была долгая традиция военной службы. Симеон Бьюфорд, дед Джона, служил в кавалерии в годы американской войны за независимость под командованием Генри Ли III, отца Роберта Ли. Единокровный брат Джона, , стал генерал-майором федеральной армии, а двоюродный брат Авраам Бьюфорд — бригадным генералом армии Конфедерации.

Окончив Кхокс-Колледж в Гэйлсберге (штат Илинойс), Бьюфорд в 1844 году поступил в академию в Вест-Пойнте. Старше Бьюфорда учились Фицджон Портер (выпуск 1845 года), Джордж Макклелан (выпуск 1846), Томас Джексон (1846), Джордж Пикетт (1846) и два его будущих командира — Джордж Стоунмен (1846) и Эмброуз Бернсайд (1847). Вместе с Бьюфордом учился будущий генерал Конфедерации Джордж Стюарт.

Бьюфорд окончил академию в 1848 году 16-м из 38-ми кадетов и был определён в 1-й драгунский полк во временном звании второго лейтенанта. Через год его перевели во 2-й драгунский полк. Он служил в Техасе, участвовал в войнах с индейцами сиу, потом в Канзасе и в ютских войнах 1858 года. С 1859 по 1861 год жил в Форт-Криттенден (штат Юта). Интересовался работами генерала Джона Уатса де Пейстера и его теорией использования стрелковой цепи.

Гражданская война 
Когда началась гражданская война, многим вест-пойнтцам, и Бьюфорду в их числе, пришлось выбирать между Севером и Югом. У Бьюфорда были все основания связать свою судьбу с Конфедерацией: он был кентуккиец по рождению, сын рабовладельца, родственники его жены и его собственные сражались в армиях Юга. С другой стороны, он вырос на Севере и на него сильно повлияли два человека: полковники Херни и Кук, которые, будучи южанами, остались в армии США. Северокаролинец Джон Гиббон, столкнувшийся с тем же выбором, вспоминал:

Однажды ночью мы были в его комнате и Бьюфорд сказал, как всегда медлительно и задумчиво: «Я получил письмо от губернатора Кентукки. Он приглашает меня в Кентукки и говорит, что у меня будет все, что я захочу». С изрядной долей беспокойства я спросил его: «Что ты ответил, Джон?». И велико ж было мое облегчение, когда он ответил: «Я сказал ему, что я капитан армии США и предпочитаю оставаться таковым».

В ноябре 1861 года был назначен ассистентом инспектора в ранге майора, прослужил несколько месяцев под Вашингтоном и в июле 1862 года стал бригадным генералом волонтеров. В том году он получил своё первое назначение: командиром кавалерийской бригады во втором корпусе Вирджинской армии. Он участвовал во втором сражении при Бул-Ран, где лично водил бригаду в атаку и получил несерьезное ранение в колено. Некоторые газеты даже сообщили о его смерти. После выздоровления он вернулся в армию и был определён на штабную должность, хотя стремился к полевой службе. Во время Мэрилендской кампании Бьюфорд участвовал в сражениях у южной горы и Шарпсберга, передав штабную должность Джорджу Стоунману. Когда командиром Потомакской армии стал Джозеф Хукер, он направил Бьюфорда в 1-ю дивизию кавалерийского корпуса, где Бьюфорд стал командовать резервной бригадой.

После сражения при Чанселорсвилле Хукер сместил Стоунмана и назначил командиром кавалерийского корпуса Альфреда Плезантона, хотя потом признавал, что Бьюфорд лучше подходил для этой должности. 9 июня 1863 года Бьюфорд командовал своей дивизией в сражении у станции Бренди, самом крупном кавалерийском сражении войны. Через несколько дней принял участие в сражении при Аппервиле, где пытался обойти левый фланг кавалерийских бригад Стюарта.

Геттисбергская кампания 

В начале Геттисбергской кампании Бьюфорд уже командовал 1-й дивизией кавалерийского корпуса, бригадами Гэмбла, Мерритта и Дэвина. 27 июня его дивизия перешла Потомак и 28 июня встала лагерем около Мидллтауна, приводя себя в порядок. 29 июня бригада Мерритта была отправлена в Механикстаун, а бригады Гэмбла и Дэвина отправились на север и встали лагерем около селения Фэирфилд на дороге Геттисберг — Хагерстаун. «Население знало о моем прибытии и о месте лагеря противника, но никто из них не сообщил мне ничего, даже не упомянул о факте присутствия противника. Вся община была, казалось, в панике, все боялись что-то говорить или делать, говоря в оправдание: 'мятежники разрушат наши дома, если мы что-то скажем'». Утром 30 июня Бьюфорд выступил на Геттисберг, однако встретил неизвестные части противника и повернул назад, на Эммитсберг, где встретил генерала Рейнольдса и согласовал с ним дальнейшие действия. Оттуда он отправился в Геттисберг, куда прибыл днём и обнаружил там наступающую бригаду противника. Южане (бригада Петтигрю) отступили, не принимая боя. Вся ночь ушла у Бьюфорда на сбор информации.

На рассвете 1 июля две кавалерийские бригады (Гэмбла и Девина) заняли высоты, находящиеся к западу от Геттисберга. Дальнее охранение обеспечивала пикетная линия, Гэмбл выделил 275 человек для прикрытия западного направления. Пикеты Дэвина прикрывали северное направление. Вторая линия располагалась ближе к Геттисбергу, на хребте Герр-Ридж (Гэмбл поставил там 500 человек), и основная линия — на хребте МакФерсона, где Бьюфорд разместил шесть трехдюймовых орудий.

Утром 1 июля появились две бригады противника (Хета и Арчера). Передовые пикеты Бьюфорда отступили к Герр-Ридж, присоединились ко второй линии пикетов и этот отряд, теперь численностью около 500 человек, открыл огонь по наступающему противнику и сумел продержаться примерно 45 минут. Когда южанам удалось взять Герр-Ридж, им пришлось задержаться для наведения порядка в своих рядах. Примерно в 09:15 они двинулись дальше — через долину ручья Уиллоуби на хребет МакФерсона. Бригада Гэмбла в это время заняла позиции слева от Чамберсбергской дороги, бригада Дэвина — справа. Бьюфорд наблюдал за происходящим с Семинарского хребта, поднявшись на башню здания находившейся здесь лютеранской семинарии.

Прибывший Рейнольдс спросил: «Как все идёт, Джон?» Бьюфорд ответил знаменитое: «The Devil's to pay!». Рейнольдс спросил, сможет ли Бьюфорд удержать позицию, и Бьюфорд ответил: «Я думаю, да».

Вскоре к хребту Макферсона подошли бригады Катлера и Мередита. Лизандер Катлер сразу развернул свою дивизию поперёк Чамберсбергской дороги, а «Железная бригада» Мередита шла с отставанием, и успела подняться на хребет в самый последний момент. Полковник Уильям Робинсон, командир 7-го Висконсинского полка в бригаде Мередита, впоследствии писал, что его людям пришлось перейти на бег, чтобы успеть развернуться впереди кавалерии и зарядить ружья. Бьюфорд писал в рапорте, что часть кавалеристов, которая стояла в тылу и держала лошадей, присоединилась к висконсинскому полку и приняло участие в бою.

Когда пехота заняла позицию на хребте, Бьюфорд был отправлен в тыл, а затем Плезонтон отослал дивизию в Эммитсберг для пополнения боеприпасов, чем полностью вывел её из сражения. Только бригада Мерритта участвовала в боях 3 июля.

Смерть 

Умер от брюшного тифа

В кино 
 Сэм Эллиотт сыграл роль Бьюфорда в фильме «Геттисберг».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Геттисбергский рапорт Бьюфорда
 John Buford's First Day Defense at the Battle of Gettysburg 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1848

Генералы армии Союза
Выпускники Военной академии США
Выпускники Колледжа Нокса (Иллинойс)